Penedo kan syfta på:

Brasilien 

 Penedo (kommun), Alagoas, 
 Penedo (ort), Alagoas, 
 Penedo (flygplats), Alagoas,